Abrams kan syfta på:

Austin Abrams (född 1996), amerikansk skådespelare
Benjamin Abrams (1893-1967), amerikansk affärsman
Creighton Abrams (1914-1974), amerikansk general
Duff Abrams (1880-1965), amerikansk forskare
Herbert Abrams (1921-2003), amerikansk radiolog
J.J. Abrams (född 1966), amerikansk filmproducent
Muhal Richard Abrams (1930-2017), amerikansk jazzmusiker
Pete Abrams (född 1970), amerikansk serieskapare

 Abrams, Wisconsin, en kommun i USA

Annat 
 M1 Abrams, en typ av stridsvagn
 Mount Abrams, ett berg i Antarktis